Wijsmuller steht für:

 Wijsmuller (Unternehmen), ein niederländisches Schifffahrtsunternehmen

Wijsmuller ist der Familienname folgender Personen:

 Geertruida Wijsmuller-Meijer (1896–1978), niederländische Gerechte unter den Völkern, siehe Tante Truus
 Jan Hillebrand Wijsmuller (1855–1925), niederländischer Künstler 
 Robbert Wijsmuller (1940–2001), niederländischer Filmemacher

Siehe auch:
 Weismüller
 Weißmüller